Sarsina kan syfta på:

 Sarsina (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Italien 

 Sarsina – en kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 

Robotskapade Italienförgreningar